Le Grand Prix moto du Japon 2017 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2017. 

Cette  du Grand Prix moto du Japon s'est déroulé du 13 au  sur le circuit du Twin Ring Motegi.

Classement des MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Références 

Grand Prix moto du Japon
Sport au Japon en 2017
Sport en octobre 2017
Japon